Euphyllophytina é um clade de plantas pertencentes ao grupo das plantas vasculares (Tracheophyta ou traqueófitas) geralmente considerado como uma subdivisão. O grupo pode ser considerado simplesmente como um clade sem ordenação taxonómica, o clade das eufilófitas (inglês: euphyllophytes), como uma divisão sob o nome de Euphyllophyta ou como uma subdivisão sob o nome de Euphyllophytina.

Descrição
Os membros da subdivisão Euphyllophytina caracterizam-se por apresentarem verdadeiras folhas ("megafilos"). O agrupamento inclui uma das duas maiores linhagens de plantas vasculares extantes. Como demonstrado no cladograma abaixo, as Euphyllophytina são o grupo irmão das Lycopodiophyta (ou Lycophyta).

Ao contrário das Lycopodiophyta, que no presente incluem um pequeno grupo de taxa extantes, as Euphyllophytina agrupam a vasta maioria das linhagens de plantas vasculares que evoluíram desde que ambos os grupos partilharam um ancestral comum, há mais de 400 milhões de anos atrás.

As eufilófitas consistem de duas linhagens, as espermatófitas, ou plantas com sementes, que inclui as plantas com flor (angiospermas) e as gimnospermas (coníferas e grupos relacionados), e os monilófitos (ou fetos), bem como vários grupos fósseis extintos. A divisão dos traqueófitos extantes em três linhagens monofiléticas é apoiada pelos resultados de múltiplos estudos moleculares.

Outros investigadores argumentam que as filogenias baseadas apenas em dados moleculares, sem a inclusão de dados fósseis cuidadosamente avaliados com base em reconstruções de plantas inteiras, não resolvem completa e precisamente a história evolutiva de grupos como os eufilófitos.

Sistemática
O seguinte mostra as relações filogenéticas e evolucionárias entre os diversos agrupamentos taxonómicos de plantas acima referidos:

Com base em estudos mais recentes foi possível estabelecer uma filogenia para os grupos extintos e extantes de Euphyllophytina:

Referências

Plantas